Neurotheca är ett släkte av gentianaväxter. Neurotheca ingår i familjen gentianaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gentianaväxter
Neurotheca